Aleksandr Pawłowicz Kołmakow (kaz. Александр Павлович Колмаков, ur. 12 grudnia 1966) – kazachski skoczek narciarski, reprezentant Kazachstanu na ZIO 1994 w Lillehammer i ZIO 1998 w Nagano.

Podczas igrzysk w Lillehammer zajął 48. miejsce na skoczni dużej oraz 46. w rywalizacji na skoczni normalnej.

Na igrzyskach w Nagano, wraz z Dmitrijem Czwykowem, Stanisławem Filimonowem i Pawłem Gajdukiem zajął 13. miejsce w rywalizacji drużynowej. W rywalizacji indywidualnej zajął 58. miejsce na skoczni normalnej i 46. na skoczni dużej.

W Pucharze Świata wystartował trzy razy. 28 grudnia 1995 w Oberhofie był 43., 6 grudnia 1997 w Predazzo zajął 50. miejsce, a sześć dni później w Harrachovie został sklasyfikowany na 48. pozycji.

Wystąpił także w dwóch konkursach Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1997 w Trondheim. Na skoczni normalnej zajął 29. miejsce, a na skoczni dużej był 18., co było jego największym osiągnięciem w zawodach międzynarodowych.

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS
 

Kazachscy skoczkowie narciarscy
Kazachscy olimpijczycy
Urodzeni w 1966
Ludzie urodzeni w Ałmaty
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998